Jack Cox peut nommer :
 Jack Cox (1877-1955), né John Thomas Cox, joueur de football anglais ;
 Jack E. Cox (1890-1960), né John Jeffreys Cox, directeur de la photographie anglais, souvent crédité Jack Cox.